Lauterer ist der Name von

 Bertha Lauterer (1869–1936), tschechische Sängerin (Sopran)
 Heide-Marie Lauterer (* 1952), deutsche Historikerin und Autorin
 Joseph Lauterer (1848–1911), deutsch-australischer Mediziner, Biologe und Völkerkundler
 Kassian Lauterer (bürgerlich Otto Lauterer; 1934–2022), österreichischer Zisterzienserabt

Siehe auch:
 Lautern